Николай Николов може да се отнася за:
 Николай Николов (р. 1969), български юрист, заместник-министър на енергетиката във „Второто правителство на ГЕРБ“.
 Николай Николов (р. 1925), български оперен режисьор
 Николай Колев Николов, известен и като Николай Колев (р. 1931), основател на Кукления театър в Габрово
 Николай Николов (р. 1933), български сценограф
 Николай Николов (р. 1934), български музикант (контрабасист), професор
 Николай Николов-Зиков, известен като Николай Зиков (р. 1946), български художник, скулптор и рекламист
 Николай Николов (р. 1951), български икономист, заместник-министър на труда, управител на НОИ (1996)
 Николай Николов (р. 1958), български офицер (бригаден генерал), разузнавач
 Николай Николов (р. 1964), български актьор
 Николай Николов (р. 1974), български футболист
 Николай Николов (р. 1981), български футболист
 Николай Николов (р. 1984), български футболист
 Николай Николов (р. 1986), български волейболист
 Николай Николов (р. 1988), български писател и сценарист

Вижте също 
 Николай Николаев